Juana Larrauri, femme politique argentine ;
 Oscar Larrauri (1954-), pilote de course argentin.

 Larrauri, un quartier de Mungia, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.